Este un drum județean din județul Satu Mare, România în lungime totală de 37 km care pornește din orașul Tășnad și se termină în localitatea Mădăras.

Traseu 
Pornește din Drumul Național 1F din orașul Tășnad și unește localitățile Cig -  Eriu-Sâncrai -  Craidorolț -  Pișcari - Terebești -  Gelu terminându-se în localitatea Mădăras în Drumul Național 19A / Drumul European E81.

Este un drum de categoria a III-a cu două benzi de circulație (o bandă pe fiecare sens) și este complet modernizat.
Drumuri din județul Satu Mare